Олоро́н-Сент-Мари́-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа Олорон-Сент-Мари.

Код INSEE кантона — 6414. Всего в кантон Олорон-Сент-Мари-1 входит 34 коммуны, центральный офис расположен в Олорон-Сент-Мари.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Аккус (13 коммун), Западный Олорон-Сент-Мари (10 коммун), Арамитс (6 коммун), Восточный Олорон-Сент-Мари (3 коммуны), Наварренс (1 коммуна), а также часть коммуны Олорон-Сент-Мари.

Население

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Олорон-Сент-Мари-1 на сайте INSEE 

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи